Celles – miejscowość i gmina w Belgii, w prowincji Hainaut. 5 553 mieszkańców (2012). Łączna powierzchnia wynosi 67,14 km², co daje 83 osoby/km².

Składa się z byłych gmin: Celles, Escanaffles, Molenbaix, Popuelles, Pottes i Velaines.

Przypisy 

Miejscowości w Hainaut
Gminy w prowincji Hainaut